Il singolare del torneo di tennis Torneo Tenis Club Argentino 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Teliana Pereira che ha battuto in finale Amanda Carreras 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Julia Cohen (secondo turno)
 Verónica Cepede Royg (primo turno)
 Teliana Pereira (Campionessa)
 Chanel Simmonds (secondo turno)

 Florencia Molinero (semifinali)
 Timea Bacsinszky (quarti di finale)
 María Irigoyen (quarti di finale)
 Mailen Auroux (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Tenis Club Argentino 2012